DVZ steht als Abkürzung für:

 Datenverarbeitungszentrum in der DDR
 Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus beim Muskeltraining
 Deutsche Verkehrs-Zeitung (1877 bis 1945)
 Deutsche Verkehrs-Zeitung, Nachfolgepublikation seit 1947, siehe Deutsche Logistik-Zeitung
 Deutsche Volkszeitung (1953–1989)

Abkürzung